«Карс-макер», «Керс-макер» или «Керсмакер» — парусный галиот Балтийского флота Российской империи, собственный его императорского величества Петра I галиот, участник войны за польское наследство.

История службы 
Галиот «Карс-макер» был спущен на воду в 1723 году в Санкт-Петербурге, точное место спуска и наименование верфи не установлено. После спуска на воду судно было включено в состав Балтийского флота Российской империи.

С июля по сентябрь 1727 года принимал участие в плавании отряда под командованием вице-адмирала Н. А. Сенявина в Киль, в октябре галиот вернулся в Санкт-Петербург, где его командир был отпущен в годовой отпуск. С сентября и октябре 1733 года совершил плавание из Кронштадта в Данциг.

Во время войны за польское наследство в 1734 году принимал участие в действиях русского флота под Данцигом. В мае был захвачен французским флотом и поставлен в Данцигском канале.  этого же года был отбит у французов русскими войсками и возвращён в состав флота. На галиот были погружены орудия и припасы и он в составе русской эскадры ушёл из Данцига в Кронштадт.  эскадра прибыла на Кронштадтский рейд. 

 с составе отряда кораблей Балтийского флота вышел из Кронштадта и взял курс на Ревель, однако во время перехода  в связи с ошибками карты потерпел крушение, во время которого погиб один из членов экипажа.

Командиры судна 
Командирами галиота «Карс-макер» в разное время служили:
 унтер-лейтенант С. И. Мордвинов (1727 год);
 лейтенант майорского ранга  (с  года);
 лейтенант майорского ранга В. Я. Римский-Корсаков (до июня 1734 года);
 мичман  (с  года до сентября 1734 года);
 лейтенант майорского ранга  (с сентября 1734 года).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 

Галиоты Балтийского флота Российской империи
Суда по алфавиту
Кораблекрушения 1734 года